Pierre Ryckmans (schrijver)
 Pierre Ryckmans (Congo)